Підля́ське воєво́дство () — адміністративна одиниця в історії Литви та Польщі.
Підляське воєводство (1513—1795) — адміністративна одиниця Великого князівства Литовського та Корони Польської в Речі Посполитій.

Підляське воєводство (1816—1837) — адміністративна одиниця Королівства Польського.
Підляське воєводство (з 1999) — адміністративна одиниця Польщі.